Dit is een lijst van planetoïden 108701-108800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 108701 - || 2001 OF16 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108702 - || 2001 OX16 || 21 juli 2001 || San Marcello || M. Tombelli, G. Forti
|-
| 108703 - || 2001 OU17 || 17 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108704 - || 2001 OW17 || 17 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108705 - || 2001 OO18 || 17 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108706 - || 2001 OX18 || 17 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108707 - || 2001 OW19 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108708 - || 2001 OH20 || 21 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108709 - || 2001 OK20 || 21 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108710 - || 2001 OP20 || 21 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108711 - || 2001 OE22 || 21 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108712 - || 2001 OF22 || 21 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108713 - || 2001 OM22 || 17 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108714 - || 2001 OV22 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108715 - || 2001 OA23 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108716 - || 2001 OD23 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108717 - || 2001 OJ23 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108718 - || 2001 ON23 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108719 - || 2001 OQ23 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (108720) Kamikuroiwa || 2001 OT23 || 22 juli 2001 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 108721 - || 2001 OZ23 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108722 - || 2001 OL24 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108723 - || 2001 OM24 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108724 - || 2001 OS24 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108725 - || 2001 OV25 || 18 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108726 - || 2001 OC26 || 19 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108727 - || 2001 OX27 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108728 - || 2001 OH28 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108729 - || 2001 ON28 || 18 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108730 - || 2001 OB30 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108731 - || 2001 OB31 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108732 - || 2001 OF31 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108733 - || 2001 OH31 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108734 - || 2001 OD32 || 23 juli 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 108735 - || 2001 OE32 || 24 juli 2001 || McDonald || J. G. Ries
|-
| 108736 - || 2001 OG32 || 24 juli 2001 || Lake Tekapo || I. P. Griffin, N. Brady
|-
| 108737 - || 2001 OP34 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108738 - || 2001 OR34 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108739 - || 2001 OO35 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108740 - || 2001 OU38 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108741 - || 2001 OQ39 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108742 - || 2001 OX39 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108743 - || 2001 OG40 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108744 - || 2001 OM40 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108745 - || 2001 ON40 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108746 - || 2001 OZ40 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108747 - || 2001 OB42 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108748 - || 2001 OJ42 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108749 - || 2001 OK42 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108750 - || 2001 OC43 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108751 - || 2001 OE43 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108752 - || 2001 OF43 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108753 - || 2001 OV43 || 23 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108754 - || 2001 OM44 || 23 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108755 - || 2001 OP44 || 23 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108756 - || 2001 OR44 || 23 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108757 - || 2001 OK45 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108758 - || 2001 OB46 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108759 - || 2001 OG46 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108760 - || 2001 OJ46 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108761 - || 2001 OK46 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108762 - || 2001 ON46 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108763 - || 2001 OQ46 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108764 - || 2001 OZ47 || 16 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108765 - || 2001 OB48 || 16 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108766 - || 2001 OJ48 || 16 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108767 - || 2001 OG49 || 17 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108768 - || 2001 OT50 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108769 - || 2001 OG51 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108770 - || 2001 OV51 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108771 - || 2001 OC52 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108772 - || 2001 OA53 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108773 - || 2001 OD53 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108774 - || 2001 OV53 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108775 - || 2001 OB54 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108776 - || 2001 OE54 || 21 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108777 - || 2001 OQ54 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108778 - || 2001 OX54 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108779 - || 2001 OX55 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108780 - || 2001 OT58 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108781 - || 2001 OU58 || 20 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108782 - || 2001 OR60 || 21 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108783 - || 2001 OT62 || 20 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108784 - || 2001 OV62 || 20 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108785 - || 2001 OD63 || 26 juli 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108786 - || 2001 OH63 || 26 juli 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108787 - || 2001 OM63 || 19 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108788 - || 2001 OG64 || 24 juli 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108789 - || 2001 OD65 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108790 - || 2001 OT65 || 28 juli 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 108791 - || 2001 OX65 || 22 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108792 - || 2001 OZ65 || 22 juli 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108793 - || 2001 OJ66 || 22 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108794 - || 2001 OL67 || 27 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108795 - || 2001 OY67 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108796 - || 2001 OM68 || 16 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108797 - || 2001 OV69 || 19 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108798 - || 2001 OF70 || 19 juli 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108799 - || 2001 OX70 || 19 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108800 - || 2001 OR71 || 21 juli 2001 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten